

Localidades

University Park (Flórida)
University Park (Illinois)
University Park (Iowa)
University Park (Maryland)
University Park (Novo México)
University Park (Texas)

Desambiguações de topônimos